Heinel ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Heinel (1753–1808), deutsche Tänzerin
 Carl Heinel (* 1869, † nach 1937), Maschinenbau-Ingenieur, Rektor der TU Breslau

 Hermann Heinel (1854–1932), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Norbert Heinel (* 1951), österreichischer Musiker
 Philipp Heinel (1800–1843), deutscher Maler

 Yasmine Heinel, bekannt als Yazzus, Techno-DJ und Musikproduzentin

Siehe auch:
 Heinle (Begriffsklärung)
 Heinl (Begriffsklärung)